Crafty  est un programme de jeu d'échecs
 Crafty est le pseudonyme de l'illustrateur Victor Eugène Géruzez (1840-1906)